Hoofdklasse (mannenhandbal) 1976/77
 Hoofdklasse (vrouwenhandbal) 1976/77